Иван Попов може да се отнася за:
 Иван Попов (1840 – 1915) – български просветен деец
 Иван Попов (1857 – 1925) – български военен деец, генерал-майор
 Иван Попов (1865 – 1966) – български актьор
 Иван Попов (1868 – 1925), български офицер, генерал-майор
 Иван Попов (1871 – 1921) – български военен деец и революционер
 Иван Попов (1882 – ?) – български църковен и просветен деец
 Иван Попов (1890 – 1944) – български дипломат и политик
 Иван Стефанов Попов (1894 – неизв.), български офицер, полковник
 Иван Попов (1896 – 1982) – български военен деец, генерал-лейтенант
 Иван Попов – български офицер, майор, началник на Разузнавателната секция в Щаба на армията (1935)
 Иван Попов (1902 – 1982) – български оперен певец
 Иван Попов (1907 – 2000) – български политик и учен
 Иван Попов (1919 – 2011) – български архитект
 Иван Попов (1930 – 2011) – български социолог и философ
 Иван Попов (1970 – 2019) – български писател
 Иван Попов – български киноактьор